Оберхаг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Лайбниц.  Население составляет 2361 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 35,89 км². Официальный код  —  61024.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Харинг (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии